Calculatrice de GNOME (anciennement GCalctool) est un logiciel libre de calculatrice diffusé sous licence GNU GPL permettant des opérations de calcul pour l'environnement GNOME. Il est développé en Vala et avec la bibliothèque graphique GTK.

Modes de calcul 
Cette calculatrice présente plusieurs modes.

Mode basique 
Le mode basique fournit des fonctions basiques de calcul telles que l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, le changement de signe des nombres, l'effacement du nombre en cours et l'affectation de ceux-ci dans dix registres de mémoire. Le mode basique est le mode par défaut.

Mode avancé 

Le mode avancé fournit des fonctions supplémentaires de calcul parmi celles les plus couramment employées :
 affichage de la partie entière d'un nombre ;
 la racine carrée d'un nombre ;
 le carré d'un nombre ;
 la partie fractionnaire d'un nombre ;
 la valeur absolue d'un nombre.

Mode financier 

Le mode financier fournit des fonctions de calcul spécifiques aux opérations financières telles que :
 le terme composé ;
 l'amortissement dégressif à taux double ;
 la valeur future ;
 le paiement périodique ;
 la valeur actuelle ;
 le taux d'intérêt périodique ;
 l'amortissement linéaire ;
 l'amortissement proportionnel à l'ordre numérique inversé des années ;
 la période de paiement.

Mode programmation 

Le mode programmation fournit des fonctions de calcul spécifiques aux opérations en rapport avec la programmation telles que :
 le réglage de la précision ;
 le paramétrage de la base numérique ;
 le paramétrage du type d'affichage ;
 le type trigonométrique ;
 les options trigonométriques ;
 le calcul trigonométrique ;
 le calcul de logarithmes ;
 les calculs logiques ;
 la saisie des nombres exponentiels ;
 l'utilisation de valeurs constantes ;
 l'utilisation de fonctions ;
 la manipulation des chiffres binaires ;
 des calculs scientifiques divers.

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel
 

GNOME
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel qui utilise GTK
Logiciel de bureautique
Logiciel scientifique
Logiciel pour Unix